La route départementale 907, ou RD 907, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 7 dans la Nièvre, déclassée car étant doublée par l'A77
 l'ancienne RN 7 dans le Vaucluse, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 7C dans l'Allier, déclassée en 1972 : cf. Route départementale 907 (Allier)
 l'ancienne RN 107 dans le Gard et la Lozère, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 107BIS dans l'Aveyron, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 207 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 307 dans les Hauts-de-Seine
 l'ancienne RN 407 en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 507 dans la Haute-Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 607 dans l'Hérault, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 807 dans la Manche et l'Orne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de l'Aveyron
 Routes du Gard
 Routes de la Lozère
 Routes de la Manche
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Meuse
 Routes de la Nièvre
 Routes de l'Orne
 Routes de la Haute-Savoie
 Routes de Vaucluse
 Routes des Hauts-de-Seine

907